Титулярная церковь Сакро-Куоре-ди-Джезу-агонидзанте-а-Витиния () — титулярная церковь была создана Папой Павлом VI в 1969 году. Титул принадлежит приходской церкви Сакро-Куоре-ди-Джезу-агонидзанте-а-Витиния, расположенной во фракции Витинии, на виа Сант-Арканджело-ди-Романья.

Список кардиналов-священников титулярной церкви Сакро-Куоре-ди-Джезу-агонидзанте-а-Витиния 
 Хулио Росалес-и-Рас (30 апреля 1969 — 2 июня 1983, до смерти);
 вакансия (1983—1987);
 Марио Чаппи, O.P. (22 июня 1987 — 23 апреля 1996, до смерти);
 вакансия (1996—2003);
 Телесфор Пласидус Топпо (21 октября 2003 — по настоящее время).

Ссылки 
 Титулярная церковь Сакро-Куоре-ди-Джезу-агонидзанте-а-Витиния на сайте www.gcatholic.org;
 Титулярная церковь Сакро-Куоре-ди-Джезу-агонидзанте-а-Витиния на сайте www.catholic-hierarchy.org.

Титулярные церкви и диаконии